Los pseudosuquios (Pseudosuchia, gr. "cocodrilos falsos") es un suborden extinto de saurópsidos (reptiles) diápsidos, que vivieron en el período Triásico. El nombre se ha interpretado de varias formas a lo largo del tiempo.

Historia 

El nombre Pseudosuchia fue acuñado por Karl Alfred von Zittel entre 1887-1890 para incluir tres taxones (dos aetosaurios y Dyoplax) con una apariencia superficial de cocodrilo, pero que no eran realmente uno de ellos, siendo este motivo el nombre de "falsos cocodrilos".

A mediados del siglo XX, en libros de texto como Vertebrate Paleontology de Romer y Evolution of the Vertebrates de Colbert. Pseudosuchia constituye uno de los subórdenes dentro de Thecodontia. Aetosauria de Zittel fue colocado en su propio suborden. Para pseudosuquios típico, Colbert utiliza el ejemplo de los pequeños arcosaurios de constitución ligera como Ornithosuchus y Hesperosuchus, que fueron reconstruidos en ese entonces como bípedos como con una longitud de cerca de 1 metro. Estos pequeños animales fueron considerados los antepasados de todos los arcosaurios posteriores. El nombre sin embargo también se convirtió en un cajón de sastre para todos los tecodontos que no entraban en los otros tres subórdenes. Incluso Sharovipteryx y Longisquama se han considerado como pseudosuquios.

Estatus actual de Pseudosuchia 
Bajo el sistema de clasificación cladística, Pseudosuchia fue inicialmente reconocido como un grupo parafilético, y por lo tanto cayó en desuso. Algunos autores, por ejemplo Gauthier y Padian, han intentado sin embargo establecer este nombre en un contexto cladístico, usándolo como un taxón basal monofilético para los antepasados de los cocodrilo y sus descendientes (incluyendo a los cocodrilos, lo que hace el nombre original algo irónico). Estas definiciones incluyen a los "cocodrilos y todos los arcosaurios más cercano a los cocodrilos que a las aves", "Los cocodrilos y todos los arcosaurios extintos que están más cercanos a los cocodrilos que a las aves", y más recientemente "el clado más inclusivo dentro de Archosauria que incluye Crocodylia pero no Aves".

Una definición diferente fue sugerida por Benton y Clark: un taxón basal que incluye Rauisuchidae y  Aetosauria. Sin embargo, las relaciones entre esos dos grupos y otros arcosaurios son polémicas, de modo que este clado puede ser inválido (o incluir cocodrilos vivos). Paul Sereno rechaza el término Pseudosuchia, que hoy no se usa muy a menudo; en su lugar se usa con más frecuencia su concepto de Crurotarsi. Otro sinónimo parcial es el de Benton y Clark Crocodylotarsi.

Filogenia 
Cladograma resumido de Nesbitt (2011):

Referencias

Enlaces externos 
 Taxon Search - Pseudosuchia
 EvoWiki
 "Pseudosuchia" en Dino Mailing list  

Archosauromorpha